Njallejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Njallejaure, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (29,3 ha)
Njallajávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728153-168397), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (18,2 ha)
Njallajávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728797-164252), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,31 km²)
Njallajávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729740-168822), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (87,7 ha)
Njallejaure (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (33,4 ha)

Se även
Njallaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn